Верховский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Белоруссия

Витебская область 

 Верховский сельсовет Бешенковичского района

Российская Федерация

Брянская область 

 Верховский сельсовет Дятьковского района (упразднён в 2012 году)

Вологодская область 

 Верховский сельсовет Верховажского района
 Верховский сельсовет Тарногского района

Калужская область 

 Верховский сельсовет Калужской области (упразднён в 2010 году)

Кировская область 

 Верховский сельсовет Верхнекамского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Нижегородская область 

 Верховский сельсовет Шахунского района (упразднён в 2009 году)

Смоленская область 

 Верховский сельсовет Смоленского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Тверская область 

 Верховский сельсовет Бельского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)